

Portant ce prénom
Taha Bouhafs (1997-), journaliste franco-algérien ;
Taha Hussein (1889-1973), romancier, essayiste et critique littéraire égyptien ;
Taha Muhammad Ali (1931-2011), poète-conteur palestinien ;
Taha Yassine Khenissi (1992-), footballeur tunisien ;
Taha Yassine Ramadan (1938-2007), un homme politique irakien.

Patronyme

Ali Osmane Taha (1944-), homme politique soudanais
Khalil Taha (1932-2020), lutteur libanais
Mahmoud Mohamed Taha (1909-1985), homme politique soudanais et théologien musulman libéral
Mahmoud Maher Taha (1942-), égyptologue égyptien
Mohammed Taha (19?-), un des fondateurs du Hamas
Mostafa Taha (1910-?), footballeur égyptien
Uthman Taha (1934-), calligraphe syrien et saoudien
Rachid Taha (1958-2018), chanteur algérien résidant en France
Wasil Taha (1952-), homme politique arabe israélien

Autres
La Taha, une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Grenade, en Espagne

Homonymie de patronyme